

Persone
George Frederick Nott (1768-1841) – teologo e letterato inglese
John Nott (1932) – politico britannico
William Nott-Bower (1849-1939) – poliziotto inglese

Personaggi immaginari
Nott – Mangiamorte, personaggio di Harry Potter
Nótt – personificazione della notte nella mitologia norrena
Silvía Nótt Sæmundsdóttir o Silvía Night – personaggio dello spettacolo islandese Sjáumst með Silvíu Nótt (Ci si vede con Silvía Nótt)

Altro
Nott Corona – struttura geologica della superficie di Venere